Ex kan syfta på:

 Ex (textredigerare) –  en radeditor i unixliknande operativsystem
 Ex – en bokstav, se X
 ex- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 ex – inom taxonomi om den som publicerar även anger den som först beskrev, se auktorsnamn

Se även 
 Exe – flera betydelser
 Ex Machina – flera betydelser